Die Sammlung Metzler ist eine Reihe von Einführungen und Monografien des J. B. Metzler Verlages zu Germanistik, Literatur- und Sprachwissenschaft, Kulturgeschichte und Philosophie. Sie erschienen 1961 bis 2007 (vereinzelt erschienen auch danach noch Neuauflagen einzelner Bände). Der Zählung nach gab es 352 Bände (einige sind aber nicht erschienen, so dass die Reihe auf 337 Bände kam).

Anfangs trug die Reihe den Untertitel Realienbücher für Germanisten (mit dem programmatischen Vorsatz, auf Wertung und Deutung zu verzichten), ab den 1970er Jahren Realien zur Literatur, was aber in den 1990er Jahren ganz entfiel.

Bände der Reihe

Weblinks 
 Eintrag im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: 

Buchreihe
Literaturwissenschaft
Ersterscheinung 1961